Регионална лига Краљево је била пети ниво такмичења у СФРЈ, учествовали су клубови са подручја МФС Краљево, МФС Крушевац МФС Нови Пазар и МФС Чачак

Референце 

Фудбал у Југославији
Сезона 1987/88. у југословенском фудбалу